Osiedle Awaryjne – osada w województwie kujawsko-pomorskim
 Osiedle Awaryjne – osiedle w Jaworznie

Zobacz też:
 Służewiec Osiedle Awaryjne